Ферна́ндо Родри́гес Труэ́ба (; род. , Мадрид, Испания) — испанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.

Биография 
Фернандо Труэба, окончив факультет общественных наук, работал критиком в ряде периодических изданий, в частности, в «El País» и других. Позже основал собственный журнал «Casablanca». Параллельно снимал короткометражные ленты, пока в 1980 году не дебютировал на большом экране лентой «Ópera prima», тепло встреченной критикой. Уже в этой картине заметны характерные для его стиля смешение тяжёлых, порой страшных внешних обстоятельств и тёплого, даже сардонического юмора. С начала карьеры работал с продюсером Андресом Висенте Гомесом, спустя время стал сотрудничать со своим младшим братом Давидом, но и сам часто выступает продюсером, а также сценаристом и актёром в своих фильмах.

Известен своим нетривиальным высказыванием на церемонии вручения «Оскара» за лучший иностранный фильм года в 1994 году: «Если бы я верил в Бога, то поблагодарил бы Его. Но я верю лишь в Билли Уайлдера, и потому выражаю ему свою признательность».

В сентябре 2012 года на 60-м юбилейном кинофестивале в Сан-Себастьяне Фернандо Труэба был награждён «Серебряной раковиной лучшему режиссёру» за фильм «Художник и его модель». Автор книги «Мой кинословарь».

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Опера Прима / Ópera prima
  — Ни стыда, ни совести / Sé infiel y no mires con quién
  — Год пробуждения / El año de las luces
  — Сон безумной обезьяны / El sueño del mono loco
  — Изящная эпоха / Belle Epoque
  — Двое — это слишком / Two Much
  — Люмьер и компания / Lumière et compagnie
  — Девушка твоей мечты / La niña de tus ojos
  — Калье 54 / Calle 54
  — Чары Шанхая / El embrujo de Shanghai
  — Чудо Кандеаля / El milagro de Candeal
  — Танцовщица и вор / El baile de la Victoria
  — Чико и Рита (анимационный, совместно с Хавьером Марискалем) / Chico & Rita
  — Художник и его модель / El artista y la modelo
  — Испанская королева / La reina de España
  — Грядущая забывчивость / El Olvido que Seremos

Сценарист 
  — Эротические сказки / Cuentos eróticos
  — Опера Прима / Ópera prima
  — Чёрная рука / La mano negra
  — Ни стыда, ни совести / Sé infiel y no mires con quién
  — Год пробуждения / El año de las luces
  — Мисс Карибы / Miss Caribe
  — Сон безумной обезьяны / El sueño del mono loco
  — Изящная эпоха / Belle Epoque (рассказ)
  — Двое — это слишком / Two Much
  — Вздохи Испании (и Португалии) / Suspiros de España (y Portugal)
  — Калье 54 / Calle 54
  — Чары Шанхая / El embrujo de Shanghai
  — Танцовщица и вор / El baile de la Victoria
  — Чико и Рита / Chico & Rita
  — Художник и его модель / El artista y la modelo

Продюсер 
  — Лулу ночью / Lulú de noche
  — Самая удивительная игра / El juego más divertido (исполнительный продюсер
  — Крылья бабочки / Alas de mariposa
  —  / La buena vida
  — Калье 54 / Calle 54
  — Под звёздами / Bajo las estrellas

Награды 
 Звезда на Аллее славы в Мадриде (2011)
 Три премии «Гойя» за лучший фильм:
 1989 — Сон безумной обезьяны
 1993 — Изящная эпоха
 1998 — Девушка твоей мечты
 Две премии «Гойя» за лучшую режиссуру:
 1990 — Сон безумной обезьяны
 1993 — Изящная эпоха
 Премия «Гойя» за лучший документальный фильм:
 2004 — Чудо Кандеаля
 Премия «Гойя» за лучший мультипликационный фильм:
 2010 — Чико и Рита
 Премия «Гойя» за лучший оригинальный сценарий:
 1992 — Изящная эпоха
 Премия «Гойя» за лучший адаптированный сценарий:
 1989 — Сон безумной обезьяны
 Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке:
 1993 — Изящная эпоха
 Премия «Серебряная раковина лучшему режиссёру» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне:
 2012 — Художник и его модель

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему режиссёру